

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Gastão Elias y André Ghem ganaron el título tras derrotar en la final Jonathan Eysseric y Miguel Ángel Reyes-Varela.

Cabeza de serie 

  Andrej Martin /  Julio Peralta (Cuartos de final)
  Facundo Bagnis /  Máximo González (Semifinales)

<ol start=3>
  Guido Andreozzi /  Marcelo Arévalo ''(Cuartos de final, baja)
  Jonathan Eysseric /  Miguel Ángel Reyes-Varela ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Río de Janeiro 2016